Pedro Ibáñez puede referirse a:

 Pedro Ibáñez Rivas, futbolista peruano; o
 Pedro Ibáñez Ojeda (1913-1999), empresario y político chileno.